

Geografia
 Canada
 Wainwright – città dell'Alberta
 Stati Uniti d'America
 Wainwright – città del Borough di North Slope, Alaska
 Wainwright – città della Contea di Muskogee, Oklahoma

Persone
 Aaron Wainwright – rugbista a 15 britannico, internazionale per il